Alegerile legislative în Republica Moldova au avut loc pe 22 martie 1998. Prezența la vot a fost de 69,12%.

În urma alegerilor, patru concurenți electorali — Partidul Comuniștilor (30.01% voturi, 40 mandate), Blocul electoral  „Convenția Democrată din Moldova” (19.42%, 26 mandate), Blocul electoral "Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă" (18.16%, 24 mandate) și Partidul Forțelor Democratice (8.84%, 11 mandate) — au depășit pragul electoral, urmînd să fie reprezentați în Parlamentul de legislatura a XIV-a. Ceilalți 71 concurenți electorali au acumulat împreună 23.57% din voturile alegătorilor, care au fost distribuite celor patru învingători în mod proporțional, în conformitate cu formula lui d’Hondt.

Rezultat
 Rezultatele alegerilor legislative din 22 martie 1998 pentru Parlamentul Republicii Moldova
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Partide și coaliții
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Voturi
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Voturi %
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Mandate
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Mandate %
|-
|align=left|Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
|align="right"|487 002
|align="right"|30,01
|align="right"|40
|align="right"|39,60
|-
|align=left|Blocul electoral „Convenția Democrată din Moldova” (BeCDM)
|align="right"|315 206
|align="right"|19,42
|align="right"|26
|align="right"|25,74
|-
|align=left|Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă” (BepMDP)
|align="right"|294 691
|align="right"|18,16
|align="right"|24
|align="right"|23,76
|-
|align=left|Partidul Forțelor Democratice (PFD)
|align="right"|143 428
|align="right"|8,84
|align="right"|11
|align="right"|10,89
|-
|align=left|Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM)
|align="right"|58 874
|align="right"|3,63
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Blocul electoral „Alianța Civică Furnica” (BeACF)
|align="right"|53 338
|align="right"|3,29
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Blocul electoral „Alianța Forțelor Democratice” (BeAFD)
|align="right"|36 334
|align="right"|2,24
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Partidul Dreptății Social-Economice (PDSE)
|align="right"|31 663
|align="right"|1,95
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Partidul Social Democrat (PSD)
|align="right"|30 169
|align="right"|1,86
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Blocul electoral „Unitatea Socialistă” (BeUS)
|align="right"|29 647
|align="right"|1,83
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Alte partide și independenți
|align="right"|142 625
|align="right"|8,78
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total
|align="right" style="background-color:#E9E9E9"|1 622 987
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100%
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|101
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100%
|-
|align=left|Voturi albe și invalide
|align="right"|57 483
|align="right"|3,54
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (prezența la vot 69,12%)
|align="right" style="background-color:#E9E9E9"|1 680 470
|colspan="3" width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan="5"|Sursa: alegeri.md
|}

Legături externe
 Rezultatele alegerilor parlamentare din 22 martie 1998
 Republic of Moldova: Parliamentary Elections: March 22, 1998 

Alegeri legislative în Republica Moldova
1998 în Republica Moldova